Relax (Duitse band), een Duitse rockband
 Relax (Nederlandse band), een Nederlandse hiphopband
 Relax (platenlabel), platenlabel van Iramac onder leiding van Willem Duys
 Relax (single), een single van Frankie Goes to Hollywood
 Relax (wielerploeg), een professionele wielerploeg
 Relax (Take It Easy), een single uit 2007 van Mika
 Rieleks, een handelsmerk

Zie ook
 Relaxatie (doorverwijspagina)